Konstantia av Portugal, född 1290, död 1313, var en drottning av Kastilien, gift 1302 med kung Ferdinand IV av Kastilien. Hon var dotter till Dionysius I av Portugal och Elisabet av Aragonien.

Biografi
Konstantia trolovades med Ferdinand som baby år 1290. Hon besöktes av sin blivande svärmor, Kastiliens regent Maria de Molina, år 1295, och fördes samma år av denna till Kastilien, där hon uppfostrades tillsammans med sin blivande make. Vigseln ägde rum när hon var tolv år 1302. Hennes svärmor utnämnde hennes hovpersonal, som hade till uppgift att kontrollera hennes uppförande, bland dem hennes guvernant och hovdam Dona Vataza, som spelade en dominant roll. 

Konstantia började från 1304 intressera sig för politiken och hon var politiskt verksam, även om hennes svärmor genom Dona Vataza såg till att hon aldrig hotade sin svärmors makt. Hennes makes regeringstid präglades av konflikter mellan adeln och kungamakten. År 1307 skickades Konstantia till Portugal för att be sin far om lån och stöd. År 1311 födde hon Kastiliens tronarvinge. 

År 1312 avled Ferdinand IV. Ferdinand önskade att hans mor skulle bli regent om han dog medan hans son var minderårig. Konstantia, som stöddes av Juan Núñez de Lara Minor och Lope Díaz de Haro, begärde inte själv att bli regent, utan förespråkade i stället att Ferdinands bror skulle bli regent. Konflikten och striden om förmyndarskapet avgjordes till förmån för hennes svärmor. 

Konstantia deltog inte i sin sons förmyndarregering, utan levde på sina änkegods Salamanca och Belorado till sin plötsliga död 1313.

Referenser 

 
 http://dbe.rah.es/biografias/4825/constanza-de-portugal

Kastiliens drottningar
Födda 1290
Avlidna 1313
Kvinnor
Portugisiska prinsessor
Personer i Spanien under 1300-talet